Heidecke ist der Familienname folgender Personen:
 Astrid Heidecke (* 1959), deutsche Fußballtorhüterin und Fußballnationaltorhüterin
 Christian Heidecke (1837–1925), deutscher Architekt und Königlicher Baurat
 Claus-Dieter Heidecke (* 1954), deutscher Chirurg
 Günter Heidecke (1922–2011), deutscher Verwaltungsbeamter und Regierungspräsident
 Heidrun Heidecke (1954–2015), deutsche Politikerin und Landesministerin 
 Reinhold Heidecke (1881–1960), einer der beiden Mitbegründer des Kameraherstellers Rollei

Siehe auch:
 Heideck (Begriffsklärung)
 Heydecke